De 35ste editie van de Beker der Bekerwinnaars werd gewonnen door het Franse Paris Saint-Germain in de finale tegen het Oostenrijkse SK Rapid Wien. Voor de eerste keer deed er een team uit Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Macedonië mee. Joegoslavië maakte zijn rentree na enkele jaren oorlogsafwezigheid, al was het land wel een stuk kleiner dan voorheen.

Voorronde

Eerste Ronde

Tweede ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links 
 1995-96 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1995/96